tallér, nagyobb ezüstpénzt jelentett, amely 1500 körül honosodott meg Közép-Európában
  
 egyleti tallér (németül: Vereinstaler), ezüstalapú pénzláb volt, melyet a legtöbb német állam és a Habsburg Birodalom használt a német egység létrejöttéig
 konvenciós tallér (németül: Konventionstaler) az 1753-ban bevezetett konvenciós pénzláb szerint vert tallérok megnevezése volt
 lövésztallér (németül: Schützentaler), érmetípus, melyet a lövészünnepélyek sikeres résztvevőinek szokás jutalomként adományozni
 Mária Terézia-tallér (németül: Maria-Theresien-Taler), ezüst kereskedelmi érme, melyet 1741-es első verése óta széles körben használtak a világkereskedelemben.
 oroszlán-tallér (hollandul: leeuwendaalder; németül: Löwentaler) a holland tartományok által a 16–17. század során vert tallér
 porosz birodalmi tallér (németül: preußischer Reichstaler), porosz ezüstpénz neve, melyet a Graumann-pénzláb 1750-es poroszországi bevezetése után vertek
 porosz tallér (németül: Preußischer Taler) a Graumann-pénzláb szerint vert poroszországi birodalmi tallérok hivatalos megnevezése volt 1821 után
 
hasonló nevű
 szlovén tolár, Szlovénia fizetőeszköze 1991 és 2006 között